Chorągiew husarska litewska królewska
 Chorągiew pancerna litewska królewska